Ли Сон Джин (; 7 марта 1985, Чхунчхон-Намдо, Южная Корея) — корейская спортсменкка, двукратная Олимпийская чемпионка по стрельбе из лука в командном первенстве 2004 и 2008 годов. Увлекается пением и прослушиванием музыки.

Примечания

Ссылки 
 

Стрелки из лука Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по стрельбе из лука
Чемпионы Азии по стрельбе из лука